Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1999 года прошёл 3—4 июля на стадионе Эвжена Рошицкого в Праге, столице Чехии. В те же сроки в шведском Худдинге состоялся турнир в Первой лиге, а в бельгийском Херенталсе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 64 многоборца из 13 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

На протяжении двух дней стояла солнечная и жаркая погода. Главным событием соревнований стал новый мировой рекорд в десятиборье, установленный чехом Томашом Дворжаком — 8994 очка. Предыдущее достижение Дэна О’Брайена было улучшено на 103 очка. Сборная Чехии, в которую помимо Дворжака входили Роман Шебрле и Иржи Рыба, впервые в истории Кубка Европы набрала сумму больше 25000 очков.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 3—4 июля в шведском Худдинге.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 3—4 июля в бельгийском Херенталсе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 1999 года
Спорт в Чехии в 1999 году
Спорт в Европе в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Праге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехии